Обитаемость — совокупность факторов, характеризующих условия жизнедеятельности и сохранения здоровья человека:
 Обитаемость боевых машин — приспособленность отсеков военной техники для боевой работы расчёта (экипажа) в течение выполнения боевой задачи.
 Обитаемость кабины (космического корабля) — возможность длительной работы и существования человека (живых организмов) в герметичной кабине космического корабля.
 Обитаемость корабля (судна) — комплекс факторов, характеризующих условия жизни и деятельности экипажа корабля при плавании (на стоянке) в любых заданных зонах Мирового океана.

Примечания

См. также 
 Галактическая зона обитаемости
 Зона обитаемости
 Индекс обитаемости планеты